Russ Freeman kan hänvisas till:

Russ Freeman (pianist) (1926-2002) var en jazzpianist.
Russ Freeman (gitarrist) (1960-) är en jazz fusion-gitarrist.